Saillans kan syfta på:

 Saillans, Drôme, fransk kommun i departementet Drôme
 Saillans, Gironde, fransk kommun i departementet Gironde

Se även 

 Saillant